Edoardo Giuseppe Rignon – diplomatico e politico italiano
 Felice Rignon – politico italiano
 Gaspare Felice Rignon – banchiere italiano
 Giuseppe Andrea Rignon – politico italiano
 Giuseppe Gaetano Rignon – politico italiano